Brigância (mitologia), divindade da mitologia celta
 terra dos Brigantes da antiga Bretanha
 Antigo nome da:
 cidade de Bragança, em Portugal;
 cidade de Bregenz, na Áustria;
 região da Brianza, em Itália;
 cidade da Corunha, em Espanha.

Desambiguação